ETH — аббревиатура. Может означать:

 ETH — сокращение от Eidgenössische Technische Hochschule — Швейцарская высшая техническая школа Цюриха, которую окончил Альберт Эйнштейн.
 ETH — кодовое обозначение альпийского климата по классификации Кёппена.
 ETH — сокращённое обозначение криптовалюты Ethereum.
 ETH — сокращение от exponential time hypothesis.
 ETH — сокращение от Ethernet.